

Cinema 
 The Cool World – film del 1963 diretto da Shirley Clarke
 Fuga dal mondo dei sogni (Cool World) – film del 1992 diretto da Ralph Bakshi

Videogiochi 
 Cool World – videogioco del 1992 tratto dall'omonimo film del 1992
 Cool World – videogioco del 1993 per NES tratto dall'omonimo film del 1992
 Cool World – videogioco del 1993 per SNES tratto dall'omonimo film del 1992